Cabrera je priimek več znanih oseb:

 Ángel Cabrera (1879—1960), španski glasbenik
 Benito Cabrera (*1963), španski glasbenik
 Ione Cabrera (*1985), španski nogometaš
 José Luis Fermandois Cabrera, čilski rimskokatoliški škof
 Lydia Cabrera (1899—1991), kubansko-ameriška etnologinja in pisateljica
 Pedro Cabrera (1938—2002), kubanski igralec in režiser
 Ramón Cabrera (1806—1877), španski general